

Filmes & Televisão 
 Rendition (filme) - Um filme de 2007 dirigido por Gavin Hood, estrelado por Jake Gyllenhaal e Reese Witherspoon.
 Rendition (The Walking Dead) - Episódio da série de televisão The Walking Dead.

Outros 
 Rendition (empresa) - Fabricante de chipsets gráficos 2D e 3D para PCs.